Cully kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Cully, Calvados, kommun i departementet Calvados,

Schweiz 

 Cully, Vaud, ort,